Orvosi székfű
 Kamilla, keresztnév (nő)
 Kamill, keresztnév (férfi; ld.: Feleki Kamill)